Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Itonos fils d'Amphictyon, époux d'Arné selon les traditions ;
 Itonos fils de Béotos.